Кленовский сельсовет () — упразднённая в 2013 году административная единица в Дубровенском районе Витебской области Белоруссии.

Состав 
Кленовский сельсовет включал 10 населённых пунктов:
 Быстриевка — деревня.
 Гладкие — деревня.
 Жерневка — деревня.
 Клёны — деревня.
 Кулаковщина — деревня.
 Ляховка — деревня.
 Печенки — деревня.
 Хаетчино — деревня.
 Цыбульские — деревня.
 Чирино — агрогородок.

История 
Сельсовет упразднён в 2013 году, населённые пункты включены в состав Зарубского сельсовета.

Примечания

Ссылки 
 Дубровенский райисполком 

Упразднённые сельсоветы Дубровенского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании